Фожер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Фожер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро